Камы́шенка — река в Свердловской области России. Длина реки составляет 11 км. Истекает из системы каналов на торфоразработках урочища Ельник. Протекает через деревни Гагарка, Курманка и Боярка. Устье реки находится в 528 км по правому берегу реки Пышма Высота устья — 189,4 м над уровнем моря.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пышма от Белоярского гидроузла и до устья, без реки Рефт от истока до Рефтинского гидроузла, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010502212111200007648.

Примечания 

Притоки Пышмы
Реки Белоярского городского округа
Реки городского округа Заречный